In Another Life steht für:

 In Another Life (Jason Wingard), Film von Jason Wingard aus dem Jahr 2017
 In Another Life (Luis Sinibaldi), Film von Luis Sinibaldi aus dem Jahr 2017
 In Another Life (Kurzfilm), japanischer Kurzfilm aus dem Jahr 2014 von Yusuke Hayamizu

Siehe auch:

 Another Life, Begriffsklärung